Cornel o Cornus o Cornejo puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Personas 
 Cornel Cernea (1976-), exfutbolista rumano.
 Cornel Dinu (1948-), exfutbolista y actual entrenador rumano.
 Cornel Pavlovici (1943-2013), jugador de fútbol rumano.
 Cornel West (1953-), también conocido como Cornel Roland West, filósofo africanoestadounidense, autor, crítico, actor, activista de los derechos humanos, y miembro prominente de Socialistas Democráticos de América.
 Cornel Wilde (1915-1989), también conocido como Cornelius Louis Wilde, actor y director de cine estadounidense de origen húngaro.
 José Ferraz y Cornel (1796-1854), militar y político español.
 Pedro Cornel III, caballero del linaje aragonés de los Cornel.
 Cornel, linaje noble aragonés.

Plantas 
 Cornus canadensis, especie de planta en la familia Cornaceae (cornejo), nativo de norte de Asia, norte de Estados Unidos, Canadá, y Groenlandia.
 Cornus mas (cornejo macho), especie del género Cornus nativa del sur de Europa y suroeste de Asia.
 Cornus officinalis (Cornejo officinalis), especie de planta medicinal perteneciente a la familia de las cornáceas.
 Cornus suecica (cornejo enano), de la familia de las cornáceas.